Вулиця Роберта Конквеста (Київ)